«Откры́тый ко́смос» — документальный цикл, посвящённый 50-летию первого полёта человека в космос, состоящий из 4 серий. Показ первой серии состоялся в эфире Первого канала 4 апреля 2011.

Описание 
Документальный цикл рассказывает о наиболее крупных вехах в истории космонавтики. В фильме описываются трудности, которые возникают в процессе освоения человеком космоса. Рассказывается о состоянии космических программ на момент выхода фильма, а также о ближайшем будущем космонавтики. Освоение космического пространства описывается в контексте космической гонки между СССР и США.

В фильме используется трёхмерная компьютерная графика, постановочные сцены, а также документальные съёмки.

DVD 
В 2011 году состоялся релиз данного фильма на DVD, который был подготовлен и выпущен компанией «Lizard Cinema Trade».
 30 августа 2011 — упаковка Super jewel case
 18 октября 2011 — упаковка Keep case

Примечания

Ссылки 
 
 

 
 
 
 

Документальные телесериалы России
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе